Klausheide bezeichnet:
 Klausheide (Hövelhof), einen Ortsteil der Gemeinde Hövelhof im Kreis Paderborn
 Klausheide (Grafschaft Bentheim), eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Grafschaft Bentheim (Stadt Nordhorn)
 Flugplatz Nordhorn-Klausheide, einen Verkehrslandeplatz und Segelflugplatz bei Klausheide (Grafschaft Bentheim)
 Gut Klausheide, einen ehemaligen Gutshof der Familie Krupp in Klausheide (Grafschaft Bentheim)
 Klausheide, einen Wohnplatz von Westerenger (Stadt Enger)
 Ferienpark Klausheide, einen Wohnplatz von Neuruppin
 Klausheide, einen von Schelte John Bus entdeckten Asteroiden (Nr. 6506)